Die Diamond Nine / Dynamic French Open 2010 waren das 104. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 11. bis 13. Februar 2010 in der Pariser Vorortgemeinde Sucy-en-Brie in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger des Turniers wurde der Niederländer Niels Feijen mit einem 9:2-Finalsieg gegen den Engländer Craig Osborne.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 French Open 2010 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

104
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in Sucy-en-Brie